Vonessen ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Vonessen (* 1940), deutsche Schriftstellerin und Herausgeberin